Termenul „Croitor” se poate referi la:

 Croitor, Meseriaș care croiește și coase haine.
 Croitor - familie de gândaci (coleoptere). 
 Croitorul mare al stejarului, insectă mare, de culoare neagră, cu antene lungi, care trăiește mai ales pe stejar, degradând lemnul 
Mușchi lung al coapsei (Sartorius), prin a cărui contracție se produce încrucișarea picioarelor, el este situat între osul iliac și fața internă a tibiei.
Dumitru Croitor, politician din Republica Moldova
Croitori, Dâmbovița, localitate din România
Croitorașul cel viteaz, poveste de frații Grimm

Vezi și 
 Croitorie
 Păsări țesător
 Croitoru
 Sartorius, forma latină a numelui
 Sartori
 Sartre
 Schneider
 Szabó
 Sabău

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Croitorie